

Persone 
 Ferenc Rákosi (1920-2010) – calciatore ungherese
 Gyula Rákosi (1938) – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Mátyás Rákosi (1892-1971) – politico ungherese

Altro 
 Bela Rakosi – personaggio della serie a fumetti Zagor